Scorodosma assa-foetida är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten. Scorodosma assa-foetida ingår i släktet Scorodosma och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
assa-foetida